Лукшта — топоним:
 Лукшта — одно из названий реки Илуксте;
 Лукшта — одно из названий озера Лукштас в Тельшяйском районе Литвы;
 Лукшта —  одно из названий озера Лукштас в Зарасайском районе Литвы.